Dušan Uhrin je jméno vícero osob:

 Dušan Uhrin st. (1943) – český fotbalový trenér, otec Dušana Uhrina
 Dušan Uhrin ml. (1967) – český fotbalový trenér, syn Dušana Uhrina